FEI est un sigle qui signifie notamment :

 France Éducation international ;
France expertise internationale, un établissement public français d'assistance technique française à l'étranger, prédécesseur de l'agence Expertise France ;
Fédération équestre internationale ;
 Federación ecuatoriana de Indios (en français, Fédération équatorienne des indigènes) ;
 Federazione Esperantista Italiana (en français, Fédération italienne d'espéranto) ;
 Franca Esperanto-Instituto (en français, Institut français d'espéranto) ;
 Fédération des entreprises d'insertion ;
 Fonds européen d'investissement, une filiale de la Banque européenne d'investissement ;
 FEI (où FEI signifie Field Electron and Ion), une entreprise américaine de microscopie.

Homonymie d'acronyme